Wells puede referirse a:

Lugares 
 Wells, ciudad de Inglaterra.
 Wells (Maine), pueblo en el condado de York, estado estadounidense de Maine.
 Wells (Minnesota), ciudad en el condado de Faribault, estado estadounidense de Minnesota.
 Wells (Nevada), ciudad en el condado de Elko, estado estadounidense de Nevada.
 Wells (Nueva York), pueblo en el condado de Hamilton, estado estadounidense de Nueva York.
 Wells (Texas), pueblo el condado de Cherokee, estado estadounidense de Texas.
 Wells (Vermont), pueblo en el condado de Rutland, estado estadounidense de Vermont.
 Wells (condado de Rutland, Vermont), lugar designado por el censo en el condado de Rutland, estado estadounidense de Vermont.
 Wells (Wisconsin), pueblo en el condado de Monroe, estado estadounidense de Wisconsin.
 Wells-next-the-Sea, Norfolk, Inglaterra
 Condado de Wells, varios en Estados Unidos.
 Municipio de Wells, varios en Estados Unidos.
 Antelope Wells, pequeña población del estado de Nuevo México, Estados Unidos.
 Ocotillo Wells, área no incorporada ubicada en el condado de San Diego en el estado estadounidense de California.
 Wells River, villa en el condado de Orange, estado estadounidense de Vermont.
 Wells Fargo Center, varios lugares en Estados Unidos.
 Wells Fargo Plaza, rascacielos en Houston, Estados Unidos.

Personas 
 H. G. Wells, escritor inglés.
 Orson Welles, escritor estadounidense, a veces llamado incorrectamente Orson Wells.
 Allan Wells, atleta británico.
 Bertram Whittier Wells.
 Bonzi Wells, jugador de baloncesto estadounidense.
 Brian Douglas Wells, repartidor de pizzas estadounidense que fue asesinado por una bomba.
 Bubba Wells, jugador de baloncesto estadounidense.
 Claudia Wells, actriz estadounidense.
 Deborah Wells, actriz porno húngara.
 Doris Wells, venezolana.
 John Wells, fonetista británico.
 George Wells Beadle, estadounidense.
 Greg Wells, músico y productor estadounidense.
 Horace Wells, dentista estadounidense.
 Ian Wells, futbolista profesional inglés.
 Ida B. Wells, activista estadounidense.
 Junior Wells, músico estadounidense.
 Kelly Wells, actriz pornográfica estadounidense.
 Kitty Wells, estadounidense.
 Maby Wells, locutora , conductora de televisión y periodista argentina.
 Philipp Vincent Wells, botánico y explorador estadounidense.
 Robert Wells, compositor , arreglista y músico de origen sueco.
 Rosemary Wells, escritora estadounidense.
 Simon Wells, director de cine, bisnieto de H.G. Wells.
 Swithun Wells, mártir católico inglés ejecutado durante el reinado de Isabel I.
 Wells Tower, escritor estadounidense.
 William Charles Wells, médico escocés nacido en 1757 y muerto en 1817.
 William Frederick Wells, acuarelista y grabador británico.
 Zach Wells, futbolista estadounidense.

Personajes de ficción 
 Andrew Wells, personaje ficticio de la serie de televisión Buffy la Cazavampiros.
 Colin Wells, personaje ficticio de la serie Spooks.
 Edmond Wells, personaje de ficción creado por el escritor francés Bernard Werber.
 Wade Wells, personaje de ficción de Sliders.
 Wallace Wells, personaje ficticio de la película Scott Pilgrim vs. The World y el cómic Scott Pilgrim.

Empresas 
 Wells' Dairy, empresa de alimentos.
 Wells Fargo, compañía de servicios financieros.

Cine 
 El caso Wells, película de drama dirigida por el director Lau Wai-keung . Sinopsis: Harriet Wells.
 El misterio de Wells, película británica-española dramática.